Кемече () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег, Венгрия.

Город занимает площадь 38,94 км². Численность населения составляет 4744 жителя (по данным 2010 года). По данным 2001 года, среди жителей города 98 % — венгры, 2 % — цыгане.

Город Кемече расположен в 14 км к северу от центра города Ньиредьхаза. В городе находится одноимённая железнодорожная станция.

Города-побратимы 
  Лэзаря, Румыния

Персоналии 
 Янош Варади — венгерский профессиональный боксёр, призёр Олимпийских игр и чемпионатов Европы.

Население

Примечания 

Города Венгрии